Іва́нченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Іванченко Андрій Володимирович (* 1975) — російський художник — ілюстратор.
 Іванченко Андрій Федорович (1904—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Іванченко Богдан Тарасович (* 1996) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Агробізнес» (Волочиськ).
 Іванченко Василь Якович — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).
 Іванченко Віталій Гаврилович (1941—2007) — український музикознавець, доктор мистецтвознавства.
 Іванченко Григорій Михайлович — декан будівельного факультету КНУБА, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Іванченко Євген Миколайович (1978—2015) — старшина 2-ї статті Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванченко Євтихій Якович (1895—1980) — гірничий інженер-механік, депутат Українських Установчих Зборів (1918).
 Іванченко Іван Васильович (1934—2012) — український радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Іванченко Іван Григорович (* 1954) — український футболіст.
 Іванченко Ігор Іванович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванченко Ірина Альбертівна (1974) — українська поетеса.
 Іванченко Віталій Гаврилович (1941—2007) — український музикознавець.
 Іванченко Любов Григорівна (* 1951) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Іванченко Микола Кузьмич (1904—1970) — український радянський архітектор.
 Іванченко Микола Миколайович (1883—1943) — український та російський бібліотекознавець
 Іванченко Михайло Григорович (1923—2015) — український поет.
 Іванченко Михайло Михайлович (1977) — російський борець греко-римського стилю, чемпіон Європи.
 Іванченко Олександр Васильович (нар 1946) — радянський, український та російський художник, книжковий графік, викладач.
 Іванченко Олександр Семенович (1936—2003) — український та російський журналіст, моряк, письменник.
 Іванченко Павло Михайлович (1898—1990) — український майстер художньої кераміки, член Асоціації революційного мистецтва України (АРМУ; 1926—1931), Спілки художників УРСР (1944).
 Іванченко Петро Михайлович (1908—1997) — художник-технолог Полонського порцелянового заводу, засновник музею виробів полонської порцеляни.
 Іванченко Прокіп Леонтійович (1907—1975) — ректор Одеського державного університету (1949—1953); доктор біологічних наук; професор.
 Іванченко Раїса Петрівна (1934) — письменниця, історик.
 Іванченко Роман Григорович (1929—2004) — доктор філологічних наук, професор.
 Іванченко Степан Васильович (1880—†?) — підполковник Армії УНР.
 Іванченко Тетяна Юріївна — український волонтер, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Іванченков
 Іваненко

Примітки 

Прізвища на -ко